Picard steht für:
 Picard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Picard (Mondkrater), Mondkrater
 Picard (Satellit), französischer Sonnenforschungssatellit
 MusicBrainz Picard, Programm zum Ausfüllen von Metadaten zu Musikdateien
 Star Trek: Picard, US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie
 Picardsches Schweißfieber, Infektionskrankheit
 Les Fatals Picards, französische Rockband
 Picardisch, siehe Picardische Sprache

geografische Objekte:
 Picard (Insel), Insel des Aldabra-Atolls der Seychellen
 Picard (Saarlouis), Stadtteil von Saarlouis

Unternehmen:
 Picard (Lebensmittelunternehmen), Frankreich
 Picard (Lederwarenhersteller), deutscher Lederwarenhersteller
 Picard GmbH, vormals Johann Hermann Picard, deutscher Werkzeughersteller
 Marc Picard (Unternehmen), deutscher Lederwarenhersteller

Siehe auch:
 Picquart
 Berger de Picardie
 Piccard
 Pichard
 Picart
 Pickard
 Pikarden
 Bigard
 Satz von Picard